Timsbury – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Timsbury – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)